Бенц () — німецьке прізвище й топонім.

Прізвище 
 Бетані Бенц (, уродж. Елізабет Ахмед; 1986) — сценічний псевдонім американської порноакторки.
Вольфганг Бенц (; 1941) — німецький історик.
 Джулі Бенц (; 1972) — американська актриса і колишня фігуристка.
 Карл Фрідріх Бенц (; 1844–1929) — німецький автоінженер, що створив перший у світі бензиновий двигун (1878), а також у 1885 автомобіль з таким двигуном.
 Мелітта Бенц (, уродж. Лібшер; 1873–1950) — дрезденська домогосподарка, винахідник паперового фільтра для кави.
 Ніккі Бенц (, уродж. Алла Мончак; 1981) — сценічний псевдонім канадської порноакторки.

Топонім 
 Бенц () — комуна в Німеччині в землі Мекленбург-Передня Померанія.
 Бенц () — комуна в Німеччині в землі Мекленбург-Передня Померанія

Див. також 
 Daimler-Benz

Німецькі прізвища